Denumirea de Malciovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Malciovți, un sat în comuna Treavna, regiunea Gabrovo;
 Malciovți, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo.